Johannes Schradin ist der Name folgender Personen:

* Johannes Schradin (Abt) († 1501), deutscher Benediktiner, Abt von Murrhardt
 Johannes Schradin (Reformator) (um 1500–1560/1561), deutscher Theologe und Reformator